Le terme « carcajou » peut faire référence à :

Zoologie 

Le terme « carcajou » peut désigner deux espèces de mustélidés au Québec :
 le Carcajou (), ou Glouton ;
 le carcajou dans la culture ;
 le Carcajou (), ou Blaireau d'Amérique.

Toponyme

Hydronyme

Cours d'eau 

  ;
 la , cours d'eau canadien ;
  ;
  ;
 les , cours d'eau canadien ;
 la , cours d'eau canadien ;
 le , cours d'eau canadien.

Plans d'eau 

Carcajou est un nom de plan d'eau notamment porté par :

 la , baie canadienne ;
  ;
 le , lac américain ;
  ;
  ;
 le , lac canadien ;
 le , lac canadien ;

Oronyme 

Carcajou est un nom de relief notamment porté par :

 le , montagne canadienne ;
 le , montagne canadienne ;
 le , ? canadien ;
 la , péninsule canadienne.

Autres 

 , communauté américaine ;
 , communauté canadienne ;
 , barrage canadien ;
 le , col routier canadien ;
 le , site archéologique américain.

Autres 

 Le Carcajou, roman français de 1996 ;
 l'escouade Carcajou, groupe d'intervention canadien ;
 la Cardamine carcajou (), espèce de plantes.

Voir aussi 

 
 
 
 
 Kinkajou

Carnivore (nom vernaculaire)
Mustelidae
Nom de carnivore ambigu